Quartina – struttura metrica usata in poesia
 Quartina – gruppo di quattro note musicali
 Quartina (Le quatrain que feit Villon quand il fut jugé à mourir) – componimento poetico senza titolo di François Villon
 Quartina - in filatelia, gruppo di quattro francobolli ancora uniti in quadrato; se situati in angolo di foglio, un esemplare mantiene la dentellatura integra

Altri progetti